Kellerhof ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Kellerhof (Bruck in der Oberpfalz), Einöde des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kellerhof (Jagstzell), Weiler der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kellerhof (Parsberg), Einöde des Marktes Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Gebäude:
 Kellerhof (Kempten), denkmalgeschütztes Bauwerk in der kreisfreien Stadt Kempten, Oberschwaben, Bayern

Siehe auch:
 Kellershof